Supersaurus ("Super lagarto") es un género representado por dos especies de dinosaurios saurópodos diplodócidos que vivieron a finales del período  Jurásico, hace aproximadamente entre 155,7 y 150,8 millones de años, entre el Kimmeridgiense y el Titoniense, en lo que hoy es Norteamérica y posiblemente Europa. Encontrándose entre los mayores diplodócidos, y posiblemente es el saurópodo más largo hasta ahora conocido por restos bien preservados.

Descripción 

Las evidencias fósiles han dado a estimar a esta especie de saurópodo con una longitud de 32 a 34 metros y un peso de entre 35 y 40 toneladas. Como todo diplodócido típico, tenía un cráneo pequeño, patas macizas y cuello y cola largas. En la mayoría de los aspectos anatómicos, Supersaurus era muy similar a Apatosaurus, con un pecho robusto y profundo debido a sus amplias costillas y un engrosado cuello. Sin embargo, hubiese tenido una contextura general un poco menos robusta, y otra diferencia fueron sus vértebras cervicales, que eran mucho más alargadas, lo que resultaría en un cuello proporcionalmente más largo en comparación a Apatosaurus. 

Los primero restos de Supersaurus fueron solo unos pocos huesos: una cintura escapular o escapulocoracoide de cerca de 2,4 metros de largo es el holotipo, BYU 5500) y algunas vértebras del cuello encontradas en la Formación Morrison de Colorado, Estados Unidos. 

Un nuevo y más completo espécimen de Supersaurus, apodado 'Jimbo', fue encontrado en el condado de Converse, Wyoming Estados Unidos. Actualmente está siendo excavado y los huesos fósiles llevados al centro de Dinosaurios de Wyoming. Originalmente, se pensó que Supersaurus estaba relacionado con los diplodócidos de cuello largo como Barosaurus, un miembro de la subfamilia Diplodocinae), pero el nuevo espécimen muestra claramente que Supersaurus está estrechamente emparentado con Apatosaurus en la subfamilia Apatosaurinae. Se encuentra en la zona estratigráfica 5 de la formación de Morrison.

Descubrimiento e investigación 
Supersaurus está presente en la zona estratigráfica 5 de la Formación Morrison, datando del Titoniense. Los restos fósiles originales de Supersaurus fueron descubiertos en la Cantera Dry Mesa en 1972. Este hallazgo arrojó solo unos pocos huesos, principalmente la cintura escapular, un isquion y las vértebras de la cola. El paleontólogo James A. Jensen describió a Supersaurus, designó un escapulocoracoides BYU 9025, originalmente etiquetado como BYU 5500, como el espécimen tipo. Esta cintura escapular medía unos 2,4 metrosde altura, si se colocaba de punta. El espécimen recibió el nombre de "Supersaurus" de manera informal ya en 1973, pero no se describió ni nombró oficialmente hasta más de una década después, en 1985. El investigador de saurópodos Jack McIntosh en un momento pensó que el material de la Universidad Brigham Young, BYU, de Supersaurus podría representar una gran especie de Barosaurus, pero luego sintió que había evidencia de que Supersaurus era un género válido.

Un espécimen mucho más completo, WDC DMJ-021, fue encontrado en el condado de Converse, Wyoming en 1986 por Brandon Flyr y Bart Lesco mientras caminaban y se informó a las personas que poseían la tierra en ese momento. El hallazgo fue posteriormente denominado "Jimbo" en 1996 por la familia que compró el terreno, fue descrito y asignado a Supersaurus en 2007. El espécimen representaba aproximadamente el 30% del esqueleto. Sus huesos se encuentran en el Centro de Dinosaurios de Wyoming. Una comparación de WDC DMJ-021 y otros especímenes previamente asignados a Supersaurus se hizo con el fin de ayudar a decidir qué material de la Cantera Dry Mesa pertenecía al género. Indicó que una serie de vértebras de la cola y un cúbito pueden haber pertenecido a algún otro diplodócido. Otro dinosaurio diplodócido encontrado cerca del yacimiento original del Supersaurus, conocido solo por una vértebra dorsal, BYU 5750, fue llamado Dystylosaurus edwini y hoy es considerado un espécimen de Supersaurus vivianae. De aquí que Dystylosaurus también se ha transformado en un sinónimo más moderno de Supersaurus. Una posible segunda especie, S. lourinhanensis que fue originalmente descrita como Dinheirosaurus lourinhanensis en 1999 por Bonaparte y Mateus, se conoce en Portugal y se ha fechado en una época similar.

Ultrasauros

El paleontólogo James A. Jensen, quien describió originalmente al espécimen de Supersaurus, simultáneamente reportó el descubrimiento de otro saurópodo gigante, al que más tarde llamó "Ultrasaurus" macintoshi posteriormente renombrado Ultrasauros macintoshi. El espécimen tipo usado para definir esta nueva de Ultrasauros, resultó ser una vértebra dorsal, catalogada como BYU 9044, que más tarde se demostró que pertenecía a Supersaurus. De hecho, es probable que perteneciera al espécimen original de Supersaurus, que fuera descubierto en el mismo yacimiento en 1972. De esta manera, Ultrasauros se transformó en sinónimo más moderno  de Supersaurus, ya que el primer nombre mantiene la prioridad y el nombre Ultrasauros es dejado de lado.

Otros huesos que fueron encontrados en la misma locación y que originalmente se consideraron pertenecientes a Ultrasauros, como la cintura escapular, escapulocoracoides, BYU 9462, actualmente son asignados a Brachiosaurus, posiblemente un gran espécimen de Brachiosaurus altithorax. Los huesos de Brachiosaurus indican un ejemplar enorme pero no el más grande, es apenas menor al Brachiosaurus brancai (Giraffatitan brancai) en el Museo de Historia Natural de Berlín. Los mayores ejemplares de Brachiosaurus provienen del lecho de Tendaguru en Tanzania, al este de África.

Originalmente, estos huesos de Supersaurus y Brachiosaurus se pensaron que representaban a un solo dinosaurio que medía entre 25 a 30 metros de largo, 8 alto al hombro, 15 metros de altura total, y que quizás hubiera pesado alrededor de 70 toneladas. En un principio, las estimaciones de la masa se extendieron hasta 180 toneladas, que lo colocaron en la misma categoría que el ballena azul y el problemático género de titanosaurio Bruhathkayosaurus.

El nombre de la quimera paleontológica Ultrasauros tiene una historia igualmente complicada. Ultrasaurus fue la opción original, y había sido usado en los medios informalmente desde 1979. Sin embargo un nombre debe publicarse de manera oficial para que sea considerado válido. Antes que Jim Jensen publicara su descubrimiento en 1985, otro palentólogo, Haang Mook Kim, usó el nombre Ultrasaurus en una publicación de 1983 para describir lo que él creyó era un dinosaurio gigante en Corea del Sur. 

Este era un dinosaurio distinto, mucho más pequeño que el hallazgo de Jensen, pero Kim pensó que representaba a un animal de igual manera gigantesco ya que él confundió al fémur (hueso de la pierna) con el húmero (hueso de brazo). Mientras que la lógica del nombramiento era incorrecta, el Ultrasaurus de Kim si satisfizo los requisitos para nombrar y sería el nombre legítimo, aunque el género es dudoso. Así, ya que Jensen no publicó su propio "Ultrasaurus"  hasta 1985, Kim conservó su prioridad oficial del nombre, y Jensen fue forzado a elegir un nuevo nombre (en términos técnicos, su opción original estaba "preocupada" por el saurópodo de Kim). En 1991, por sugerencia de George Olshevsky le fue cambiada una letra, y Jensen retituló a su saurópodo como  Ultrasauros. Cuando más adelante fue descubierto que el nuevo nombre se refería a los huesos de dos géneros separado ya conocidos, el nombre Ultrasauros se convirtió un sinónimo más moderno para Supersaurus. Ya que los huesos de Brachiosaurus fueron utilizados solamente como referencia secundaria para el nuevo género, Ultrasauros no es un sinónimo más moderno para Brachiosaurus. Siendo Supersaurus nombrado levemente antes, el nombre Ultrasauros se ha desechado a favor de Supersaurus.

Clasificación

La mayoría de los estudios de relaciones entre diplodócidos han encontrado que contiene dos subgrupos principales, los Diplodocinae, que contiene aquellos diplodócidos más estrechamente relacionados con 'Diplodocus' que con Apatosaurus y Apatosaurinae, los diplodócidos más estrechamente relacionados con Apatosaurus que con Diplodocus. Originalmente, se pensó que Supersaurus estaba relacionado con el diplodócido de cuello largo Barosaurus y, por lo tanto, un miembro de la subfamilia Diplodocinae, sin embargo, con la asignación del más completo WDC DMJ-021, la mayoría de los estudios posteriores encontraron que Supersaurus era un pariente cercano del familiar Apatosaurus en el grupo Apatosaurinae. Sin embargo, algunos estudios posteriores ponen en duda este paradigma. Un estudio exhaustivo de las relaciones diplodocoideas publicado por Whitlock en 2011 encontró que el propio Apatosaurus se encontraba en la base del árbol genealógico de los diplodocidos, y que otros "apatosaurinos", incluido Supersaurus , estaban cada vez más relacionados con Diplodocus, haciéndolos diplodocinos.  En 2015, en la revisión de las especies de diplodocídos de Tschopp y colegas, encontró que Dinheirosaurus lourinhanensis se agrupaba con Supersaurus como miembro de Apatosaurinae.

Filogenia
En 2015, un estudio filogenético a nivel de espécimen de diplodócidos encontró que Dinheirosaurus lourinhanensis se agrupaba con Supersaurus . El estudio consideró que debería tratarse de una nueva especie de Supersaurus, en una nueva combinación S. lourinhanensis, comose muestra a continuación .

Referencias

Véase también 
 Ultrasaurus
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Diplodocoidea
Dinosaurios del Jurásico Superior
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios de Europa